Gegengift bezeichnet:

 in der Medizin ein Mittel, das ein Gift neutralisiert, siehe Antidot.
Für Gegengifte zur Behandlung von Bissen giftiger Tiere, siehe Antivenin.
 in der Volkswirtschaftslehre eine These zur Stabilität von Märkten, siehe Gegengiftthese.
 ein Album der Südtiroler Deutschrock-Band Frei.Wild, siehe Gegengift (Album)
 Gegengift (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Politik und Kultur.

Siehe auch